Сезона Евроинтер лиге 2009/10. у ватерполу стартовала је 1. новембар 2009. године. Бројала је 10 клубова: 6 из Мађарске, 2 из Србије, 1 из Румуније и 1 из Словачке. Титулу је освојио ВК Партизан са максималним учинком.

Табела 

2009/10
Ватерполо у 2009.
Ватерполо у 2010.